Пётр Максимов:
 Максимов, Пётр Васильевич (1857—1924) — российский дипломат, тайный советник.
 Максимов, Пётр Георгиевич (1902—1971) — советский военный деятель, контр-адмирал.
 Максимов, Пётр Николаевич (1903—1972) — советский историк архитектуры, лауреат Государственной премии СССР.